Santa Eulalia (spanisch), Santa Eulália (portugiesisch) oder Santa Eulàlia (katalanisch) ist der Name mehrerer Orte und anderer geographischer Objekte in

Guatemala:
 Santa Eulalia (Huehuetenango)

Mexiko:
 Santa Eulalia (Chihuahua)

Peru:
 Distrikt Santa Eulalia
 Río Santa Eulalia, Fluss in der Provinz Lima

Portugal:
 Santa Eulália (Arouca), Gemeinde im Conmcelho de Arouca
 Santa Eulália (Elvas), Gemeinde im Conmcelho de Elvas
 Santa Eulália (Seia), Ort und ehemalige Gemeinde im Conmcelho de Seia
 Santa Eulália (Vizela)
 Santa Eulália de Arnoso
 Santa Eulália de Rio Covo

Spanien:
 Santa Eulalia (Polaciones) in Kantabrien
 Santa Eulalia (Cabranes) in Asturien
 Santa Eulàlia (L’Hospitalet de Llobregat), Stadtteil von L’Hospitalet de Llobregat, Katalonien
 Santa Eulària des Riu, Stadt im Osten der Insel Ibiza
 Santa Eulalia del Campo, eine Gemeinde in der Provinz Teruel

Santa Eulália ist ein anderer gebräuchlicher Name für:
 Santa Olaia, eine eisenzeitliche Siedlung bei Figueira da Foz in Portugal

Siehe auch:
 Eulaliakirche